Dögei Imre (1912–1964) politikus, miniszter
 Dögei Imre (1929–2002) gazdálkodó, politikus, országgyűlési képviselő